Хмельницький Олександр Анатолійович — український художник.
 Хмельницький Олександр Ісакович — український комуністичний діяч єврейського походження, більшовик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок